Петро́вский переулок — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Петровский переулок, Владикавказ
 Петровский переулок, Москва
 Петровский переулок — переулок в Петроградском районе, Санкт-Петербург
 Петровский переулок — переулок в Ломоносове, Санкт-Петербург
 Петровский переулок — переулок в Красногвардейском районе (Малая Охта), в 1964 году вошедший в застройку Казанской улицы, Санкт-Петербург
 Петровский переулок — переулок в Московском районе, в 1960-е годы вошедший в застройку проспекта Космонавтов и Витебского проспекта, Санкт-Петербург
 Петровский переулок — переулок в Невском районе (село Александровское), в 1940-е годы вошедший в застройку проспекта Обуховской Обороны, Санкт-Петербург
 Петровский переулок — прежнее (до 6 октября 1927 года) название переулка Красного Пожарника, Томск

См. также 

 Петровский бульвар
 Петровский проезд (Липецк)
 
 
 
 Петровская аллея (Киев)